Есемово — название населённых пунктов:

Россия 
 Есемово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Есемово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.